Miejscowości w USA:
 Withee – wieś w stanie Wisconsin, w hrabstwie Clark
 Withee – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Clark
Gminy w USA:
 Withee (ang. Withee Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Clark